Förch steht für:
 Förch, Ortsteil von Rastatt
 Förch (Unternehmen), Direktvertriebsunternehmen für Werkstattbedarf

Förch ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Anton Förch (1783–1871), deutscher Priester, Schulinspektor und Abgeordneter